Mühlheide kann stehen für:

 Wälder und Gewanne, in der Folge auch Straßennamen
 Mühlheide (Boxberg), ein Wohnplatz auf der Gemarkung des Boxberger Stadtteils Schweigern, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg